Robert J. Van de Graaff, američki fizičar
 Van de Graaff generator, elektrostatski stroj
 Van de Graaff akcelerator, dizajn linearnog akceleratora čestica koji nosi njegovo ime